Теймурова — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Теймурова, Назакат Хосров кызы (род. 1972) — азербайджанская певица, народная артистка Азербайджана. 
 Теймурова, Фирангиз (род. 1993) — азербайджанская футболистка.